Cheers kan syfta på:

 Cheers (musikgrupp) – en musikgrupp från Stockholm
 Cheers – originaltiteln på en amerikansk komediserie som sändes i TV-kanalen NBC under elva säsonger, se Skål (TV-serie)
 Cheers (musikalbum) – rapparen Obie Trices första album
 Cheers (Drink to That) – en låt på Rihannas album Loud

Se även
Cheer